
Molekulska formula -{C10H17N3S}- se može odnositi na:

 Pramipeksol
 Dekspramipeksol